Egil Østenstad (Haugesund, 2 de janeiro de 1972) é um ex-futebolista profissional norueguês, atacante, militou no futebol inglês e norueguês.

Carreira 
Egil Østenstad integrou o elenco da Seleção Norueguesa de Futebol, na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Noruega
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Seleção Norueguesa de Futebol